Sorrentino ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Sorrentino (1916–1994), italienischer Schauspieler
 Domenico Sorrentino (* 1948), italienischer Geistlicher, Erzbischof ad personam von Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino
 Fernando Sorrentino (* 1942), argentinischer Schriftsteller
 Gilbert Sorrentino (1929–2006), US-amerikanischer Schriftsteller
 Michael Sorrentino (* 1982), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Paolo Sorrentino (* 1970), italienischer Filmregisseur
 Raffaele Sorrentino (* 1980), italienischer Pokerspieler
 Roberto Sorrentino (* 1955), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Stefano Sorrentino (* 1979), italienischer Fußballspieler